Ledizione 1957-58 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'MTK, che conquista il suo diciottesimo titolo.

Capocannonieri del torneo furono Zoltán Friedmanszky del Ferencvárosi TC e János Molnár dell'MTK con 16 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 MTK campione d'Ungheria 1957-58.
 Pécsi Dózsa, Komlói Bányász e Szegedi EAC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1958-1959: MTK qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
Campionato ungherese di calcio